SIE Japan Studio, також відома як Japan Studio (раніше SCE Japan Studio) —  японський розробник відеоігор, що базується в Токіо . Розробник ексклюзивних відеоігор для Sony Interactive Entertainment, найбільш відома за іграми таких компаній як Team Ico, FromSoftware, а також відоіграми Ape Escape, LocoRoco, Patapon, Gravirty Rush і Knack серії.

Огляд компанії 
Japan Studio працює як частина компанії SIE Worldwide Studios. До групи розробників також входять компанія Team Ico, більш відома за іграми Ico та Shadow of the Colossus для платформи PlayStation 2 та підрозділ Project Siren, відомий за серією Siren, а також іграми Gravity Rush та Soul Sacrifice для платформи PlayStation Vita.  У Sony, Sugar & Rockets внутрішня команда розробників, раніше відома як Exact, працювала над такими іграми, як Ghost in the Shell, Popolocrois, Jumping Flash!, Robbit Mon Dieu та Covert Ops: Nuclear Dawn.

Ігри

Project Siren 
Project Siren, іноді відомий як Team Gravity - підрозділ Japan Studio, створений у 1999 році колишніми членами Team Silent Команду очолює ігровий дизайнер і режисер Кейічіро Тояма, який приєднався до Sony після того, як залишив групу розробників Team Silent від Konami, оригінального розробника серії Silent Hill ; у 1999 році. Після розробки серії Siren, Project Siren розпочав розробку на Gravity Rush для PlayStation Vita, яка вийшла в різних регіонах у 2012 році.

Команда ASOBI 
Команда ASOBI -  підрозділ Japan Studio, заснований у 2012 році французом Ніколасом Дусе, який раніше працював у SCE London Studio та Saffire . У лютому 2020 року Дусет отримав посаду президента Japan Studio, змінивши на цій посаді Аллана Бекера.

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт 

Розробники відеоігор Японії
зникли в Японії 2021
Розробники ексклюзивних відеоігор
Розробники відеоігор